Emanuele Spedicato, musicista italiana
Emilio Spedicato (1945-), matematico italiano.
Serena Spedicato, musicista italiana
Walter Spedicato (1947-1992), attivista e politico italiano, attivo nella estrema destra extraparlamentare degli anni '70.